«Heroes» может относиться к следующему:
 Heroes of Might and Magic — серия компьютерных игр, пошаговые стратегии.
 «Heroes» — американский фантастический телесериал.
 «Heroes» — альбом Дэвида Боуи
 «Heroes» — песня Дэвида Боуи с одноимённого альбома.
 Heroes over Europe — компьютерная игра, авиасимулятор.
 «Heroes» — альбом группы Sabaton.
 «Heroes» — песня Монса Зелмерлёва, представлявшая Швецию на музыкальном конкурсе Евровидение 2015.
 «Шаньдун Хироус» — китайский баскетбольный клуб.